Element de terra rara, un grup d'elements a la taula periòdica 
 Mineral de terra rara, mineral, que es compon essencialment d'algun d'aquests elements 
 Imant de terra rara, un tipus d'imant que empra elements de terres rares per augmentar l'eficàcia 
 Hipòtesi de la Terra rara, la teoria que la vida complexa de l'univers és excepcionalment rara 
 com a nom propi: 
 Rare Earth (llibre), un llibre de Peter Ward, geòleg i paleontòleg, i Donald E. Brownlee
 Rare Earth (banda), un grup musical nord-americà 
 Rare Earth Records, filial de Motown Records, que va produir música rock 
 Rare Earth, una pàgina web de YouTube produïda per l'astronauta canadenc Chris Hadfield, protagonitzada pel seu fill, Evan Hadfield